

Patronyme

 Ulysse Gayon, biochimiste et agronome français (1845-1929) ;
 Roberto Gayón, joueur de football mexicain originaire du Costa-Rica.

Toponyme
 Gayon est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme